Красноармейская волость имеет несколько значений:

 Красноармейская волость — муниципальное образование в Порховском районе Псковской области
 Красноармейская волость — муниципальное образование в Себежском районе Псковской области

См. также 
 Красноармейское сельское поселение